Ranitomeya — рід жаб родини Дереволазових (Dendrobatidae). Представники Ranitomeya широко поширені в басейні Амазонки .

Класифікація 
Спочатку рід Ranitomeya увібрав майже всі види з роду Dendrobates . У 2011 році Браун та ін. виокремив рід Andinobates , що містить 12 видів, раніше віднесених до роду Ranitomeya.

Станом на 2015 рік до роду відносили 16 видів:

 Ranitomeya amazonica (Schulte, 1999)
 Ranitomeya benedicta Brown, Twomey, Pepper, and Sanchez-Rodriguez, 2008
 Ranitomeya cyanovittata Pérez-Peña, Chávez, Twomey, and Brown, 2010
 Ranitomeya defleri Twomey and Brown, 2009
 Ranitomeya fantastica (Boulenger, 1884)
 Ranitomeya flavovittata (Schulte, 1999)
 Ranitomeya imitator (Schulte, 1986)
 Ranitomeya reticulata (Boulenger, 1884)
 Ranitomeya sirensis (Aichinger, 1991)
 Ranitomeya summersi Brown, Twomey, Pepper, and Sanchez-Rodriguez, 2008
 Ranitomeya toraro Brown, Caldwell, Twomey, Melo-Sampaio, and Souza, 2011
 Ranitomeya uakarii (Brown, Schulte, and Summers, 2006)
 Ranitomeya vanzolinii (Myers, 1982)
 Ranitomeya variabilis (Zimmermann and Zimmermann, 1988)
 Ranitomeya ventrimaculata (Shreve, 1935)
 Ranitomeya yavaricola Pérez-Peña, Chávez, Twomey, and Brown, 2010

Примітки 

Дереволази
Роди земноводних